Мирон Кордуба (; , Остров, Галиция, Австро-Венгрия — , Львов) — украинский историк, публицист, библиограф.

Биография 

Родился в семье греко-католического священника. Окончил сельскую школу, учился в гимназии в Тарнополе и Львовской академической гимназии.

Изучал философию во Львовском университете и всеобщую историю в Вене, там же в 1898 г. защитил диссертацию на тему "История и отношения в Галицком княжестве XIII века". Работал в Венской университетской библиотеке, был избран президентом студенческого академического общества "Сечь". Собирал материалы для историко-географического словаря Галиции, переводил на украинский язык произведения Ги де Мопассана и Гёте.

В 1900—1913 гг. преподаватель всеобщей истории и географии в гимназии в Черновцах, с 1903 г. — член НТШ. Занимался исследованиями в архивах Вены, Кракова, Львова, Варшавы, Москвы и Бухареста.

В 1918—1919 гг. консул ЗУНР в Вене, редактор "Республики" — официального правительственного печатного органа ЗУНР. В 1920 г. вернулся во Львов, преподавал историю в гимназии, в 1922-1923 гг. — в Тайном Украинском университете Львова. С 1929 г. профессор восточноевропейской истории, с 1937 г. — профессор истории Украины Варшавского университета.

С 1940 г. профессор исторического факультета Львовского университета, с 1944 г. — заведующий кафедрой истории южных и западных славян, с.н.с. Львовского отделения Института истории АН УССР.

Умер во Львове, похоронен на Лычаковском кладбище.

Был женат (с 1901 г.) на Евгении Цегельской — сестре Лонгина Цегельского. В семье было трое детей.

Сочинения 

 Молдавсько-польська границя на Покутті до смерти Стефана Великого // Зап. Наук. Тов. iм. Шевч. Львів, 1906.
 Венецьке посольство до Хмельницького (1650 р.) // Зап. Наук. Тов. iм. Шевч. Львів, 1907, с. 51-89.
 Австрійське посередництво між Хмельницьким і Польщею // Зап. Наук. Тов. iм. Шевч. Львів, 1908.
 Zur Frage über die moldavisch-polnische Grenze in den Jahren 1433-1490 // Jahresbericht des K.K. zweiten Staatsgymnasiums in Czernowitz, 1909-1910, Bd. XIII.
 Die Anfänge des ukrainischen Kosakentum // Zeitschrift für osteuropäische Geschichte. Berlin, 1912. Bd. II.
 Північно-західна Україна. Відень: накл. Союзу Визволення України, 1917.
 Territorium und Bevölkerung der Ukraine: eine geographisch-statistischer Beitrag. Wien: Verl. des "Wistnyk Žytia", 1919. (французская версия — Le territoire et la population de l'Ukraine: contribution geographique et statistique. Berne: Suter, 1919).
 Bukovina. Praha: Čas, 1919.
 Земля свідком минулого. Географічнi назви як iсторичне жерело. Львів, 1924.
 Західне пограниччя Галицької держави // Зап. Наук. Тов. iм. Шевч. Львів, 1925.
 Короткий огляд исторії України // Ukrainisches Lesebuch mit Glossar. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1927.
 Der Ukraine Niedergang und Aufschwung // Zeitschrift für osteuropäische Geschichte. Berlin, 1932. Bd. VI.
 Contributions a l'histoire de l'Ukraine au VII Congres international des sciences historiques, Varsovie, Aout 1933. Leopol: Soc. sci. au nom de Chevtchenko, 1933.
 Michael Hruševskyj als Forscher und als Organisator der wissenschaftlichen Arbeit // Zeitschrift für osteuropäische Geschichte. Berlin, 1935. Bd. IX.
 La litterature historique sovietique ukrainienne. Varsovie: Bull. d'information des sciences hist. en Europe Orientale, 1938.
 Болеслав-Юрий II: останній самостійний володар Галицько-Волинської держави: з нагоди 600-ліття його смерти. Краків: Укр. видавництво, 1940.
 Богдан Хмельницький у Белзчинi й Холмщинi. Краків: Укр. видавництво, 1941.
 Iсторія Холмщини й Підляшшя. Краків: Укр. видавництво, 1941.

Литература 

 Бучко Д.Г. Кордуба Мирон Михайлович // Українська мова: Енциклопедія. К.: Українська енциклопедія, 2000.

Выпускники Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Преподаватели Варшавского университета
Похороненные на Лычаковском кладбище